Анатолий Иванович Аргиропуло (10 марта 1908—1 марта 1942) — зоолог, палеонтолог, специалист по систематике и морфологии млекопитающих (Mammalia) и блох (Aphaniptera), исследователь фауны, в том числе Предкавказья, Закавказья, Поволжья, Казахстана и Монголии.

Биография 
С 1918 с 1926 года жил в Киеве. В эти годы начал занятия млекопитающими и стал заниматься научной работой под руководством профессора В. М. Артоболевского в Киевском зоологическом музее, первая научная публикация вышла в 1925 году, тогда же уже активно коллектировал млекопитающих, судя по сохранившимся экземплярам в коллекции  зоологического музея в Киеве. В 1926 окончил в Киеве трудовую школу.

С 1925 по 1932 года Аргиропуло сменил несколько мест работы. Он был практикантом-коллектором и специалистом зоологом на Станции защиты растений в Свердловске Уральской области, работал инструктором по плановому истреблению сусликов на Нижней Волге в природных очагах чумы, служил лаборантом, позднее ассистентом во Всесоюзном институте защиты растений ВАСХНИЛ в Детском селе.

Высшего образования А. И. Аргиропуло получить не смог и все его знания были приобретены с помощью самообразования или общения со старшими коллегами.

В 1926, 1927 и 1929 годах участвовал в экспедиции Уральской станции защиты растений (Стазра) на Южном и Северном Урале. Вместе с М. К. Серебренниковым провёл сборы млекопитающих в Челябинской области. В 1928 году участвовал в Монгольской экспедиции АН СССР в составе зоологического отряда под руководством А. Я. Тугаринова в Восточную Монголию. 

В 1 апреля по 15 июля 1930 года вместе с Б. С. Виноградовым, Г. П. Адлербергом и Л. Н. Жинкиным участвовал в академической экспедиции по Средней Азии (по маршруту: Самарканд — Старая Бухара — г. Каракуль — ст. Ходжа-Давлет (между Каракулем и Чарджоу) — Самарканд — Термез — ст. Болдыр (56 км к З. от Термеза) — Термез — ст. Бургучи (22 км к В. от Керки)— Самарканд — Ленинград).

1 апреля 1932 года уехал сначала в Тифлис, затем перебрался в Баку.

С 1932 по 1937 год работал лаборантом, затем ассистентом во Азербайджанском институте защиты растений в Баку, затем научным сотрудником Института микробиологии и эпидемиологии Наркомздрава АзССР, к 1937 году он находился на должности старшего научного сотрудника и заведующего зоологическим и паразитологическим отделением этого института. В эти годы окончил там кандидатскую школу и кружки по изучению диамата и истории ВКП(б) при институте микробиологии. С 1933 по 1935 служил научным сотрудником сектора зоологии Азербайджанского филиала АН СССР.

В 1936 году присуждена степень кандидата биологических наук без защиты диссертации за научные исследования систематики грызунов и их паразитов. В 1941 году по представлению Ученого Совета Зоологического института Президиум АН присвоил ученое звание старшего научного сотрудника.

С 1936 по 1942 год работал в должности старшего научного сотрудника Зоологического института АН СССР. Там тесно сотрудничал с основателем Ленинградской териологической школы Борисом Степановичем Виноградовым. В эти годы А. И. Аргиропуло был одним из основных поставщиков коллекции млекопитающих. Современные кураторы териологической коллекции Зоологического института пишут: «В советский период, ознаменованный крупными географическими экспедициями АН СССР, было каталогизировано порядка 90 тыс. единиц хранения. Наиболее известными фондообразователями этого времени были А. И. Аргиропуло, Б. С. Виноградов, Е. Н. Павловский, Н. К. Верещагин, П. П. Стрелков», то есть даже за весь советский период по важности вклада он на первом месте.

Писал совместные работы с известными зоологами с таким, как И. Г. Пидопличко, В. Г. Гептнером, А. В. Афанасьевым и другими. Современный автор считает, что "Характерным для научных трудов этого ученого является наличие многочисленных оригинальных рисунков самого автора, а также включение экзотических видов в систематические характеристики крупных групп, что давало более отчетливое представление о последних.

8 февраля 1942 года эвакуирован из блокадного Ленинграда. Скончался в течение эвакуации предположительно от септицемии, возникшей на фоне тяжелейшей дистрофии. Первый биограф Аргиропуло, териолог, Н. Н. Воронцов, уточняет, что рукопись последней книги Анатолия Ивановича была потеряна либо на южном берегу Ладоги, либо в Череповце.

Семья 
Сайт «Возвращенные имена» сообщает, что Ленинградскую блокаду пережил Арнольд Анатольевич Аргиропуло, родившийся 4 апреля 1933. С большой вероятностью это сын. На другом сайте значится Н. Л. Аргиропуло, 1910 г.р., эвакуированная (?) совместно с А.И. и А.А. Аргиропуло, вероятно, это жена

Вклад в науку 
Селевиния — уникальный пустынный грызун из семейства Соневых, впервые детально охарактеризован А. И. Аргиропуло вместе с Б. С. Виноградовым.

Описал около 30-40 новых таксонов, в том числе 1 семейство, 5 родов, 12 видов, около 20 подвидов. Преимущественно занимался грызунами (семейства пищуховых и мышевидных) и их эктопаразитами (в частности, блохами).

Роды и подроды, описанные Аргиропуло 
 Allocricetulus Argyropulo, 1932 (Аргиропуло, 1932: 242). Типовой вид — Cricetus eversmanni Brandt, 1859;
 † Agispelagus Argyropulo 1939
 Blanfordimys Argyropulo, 1933 (Argyropulo, 1933: 182). Типовой вид: Microtus bucharensis Vinogradov, 1930);
 Eolagurus Argyropulo, 1946 (Аргиропуло, 1946: 44). Типовой вид: Georychus luteus (Eversmann, 1840)).
 Sumeriomys Argyropulo, 1933 (Argyropulo, 1933: 180). Типовой вид: Mus socialis (Pallas, 1773).
 Tibetholagus Argyropulo et Pidoplichko, 1939 nomen nudum (Wilson, Reeder, 2005) (emend.: Tibetolagus Argyropulo, 1948).

Виды и подвиды, описанные Аргиропуло 

 Ochotona thomasi
 Ochotona opaca
 Allactaga vinogradovi (Argyropulo, 1941) (описан как подвид, возведен в ранг вида Г. И. Шенбротом)

Научные труды 
Автор около 50 научных статей и 5 монографий:

Книги, изданные при жизни 
 Аргиропуло А. И. Определитель грызунов Уральской области и соседних районов. — М.; Л.: Сельхозгиз, 1931. — 88 с.
 Виноградов Б. С., Аргиропуло А. И., Гептнер В. Г. Грызуны Средней Азии / Ред. Б. С. Виноградов ; АН СССР. Зоол. ин-т. — М. ; Л. : Изд-во Акад. наук СССР, 1936. — 228 с.
 Аргиропуло А. И. Сем. Muridae — мыши. — М., Л.: Изд-во АН СССР, 1940. — 170 с. — (Серия: Фауна СССР. Млекопитающие. Т. 3. Вып. 5; Новая серия, № 21. Редактор А. А. Штакельберг).
 Виноградов Б. С., Аргиропуло А. И. Определитель грызунов / Зоол. ин-т АН СССР. — М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1941. — 243 с. — (Серия: «Фауна СССР. Млекопитающие». Новая серия / Отв. ред. С. А. Зернов, ред. издания Д. Оглоблин; № 29). http://nauka1941-1945.ru/page/954/id/1500/

Судьба не опубликованного наследия 

После гибели Аргиропуло не менее 10 его ранее не опубликованных рукописей увидели свет. В том числе и принципиально важные публикации по систематике пеструшек и пищух.

Отзывы коллег 
Лидер московских териологов С. И. Огнёв, говоря об истории изучения млекопитающих в России, в своей последней книге «Очерки экологии млекопитающих» писал о своём ленинградском коллеге:

Так характеризовал Аргиропуло младший по возрасту коллега, известный зоолог Н. Н. Воронцов:

Память 
Об Анатолии Аргиропуле тепло вспоминают в своих работах Б. С. Виноградов (новые издания определителей грызунов), Н. И. Калабухов («Жизнь зоолога»). Доклад Елены Тихоновой о работах Аргиропуло прозвучал на международной конференции «Миллеровские чтения, 2013» (по случаю 285-летия Архива РАН), сообщение Игоря Загороднюка было сделано на XX Териологической школе в 2013 году.

Таксоны, описанные в честь А. И. Аргиропуло 
 Argyrotoma Rekovetz, 1988 (подрод рода Ochotona, включающий O. thibetana и O. thomasi)
 Apodemus flavicollis argyropuloi Heptner, 1948
 Apodemus (Sylvimus) argyropuloi Topachevsky, 1973 Nom. praeocc. Non Heptner, 1948, (вымерший вид, ранний плейстоцена юга Украины, голотип — Крым, Тарханкут)
 Eolagurus argyropuloi I. Gromov et Parfenova, 1951. (вымерший вид, конец древнего плейстоцена юг Русской равнины и западной Сибири, голотип — северо-восточное Приазовье).
 Citellus major argyropuloi Bazhanov, 1947 (подвид большого суслика из Гурьевской области Казахстана, голотип из песков Бийрюк)

Источники 
 Аноним. Аргиропуло Анатолий Иванович // ЕНИП — Электронная библиотека «Научное наследие России». — 2013.
 Бодылевская И. В. Академик А. А. Борисяк и Палеонтологический институт в годы войны. 1941—1943 гг. / Российская академия наук, Палеонтологический институт им. А. А. Борисяка / Под ред. А. Ю. Розанова, А. В. Лопатина. — М.: ПИН РАН, 2008. — 110 c.
 Воронцов Н. Н. Памяти А. И. Аргиропуло // Териология / Под ред. Н. Н. Воронцова. — Новосибирск: СО «Наука», 1972. — Том 1. — С. 87-88.
 Воронцов Н. Н. Памяти А. И. Аргиропуло // Воронцов Н. Н. Наука. Ученые. Общество / Отв. ред. Е. А. Ляпунова. — М.: Наука, 2006. — С. 271—272. — ISBN 5-02-034187-8
 Загороднюк І. В. Зоологічні колекції як джерело біографічної інформації: до історії досліджень Анатолія Аргіропула та Бориса Попова // Практичні питання природничої музеології: Матеріали III наук.-практ. конф. (24-25 жовтня 2013 р., Київ). — Київ: ННПМ НАН України, 2013. — С. 15-16. — ISBN 978-966-02-7001-5.
 Иофф И. Г. Потери среди афаниптерологов за последние годы // Эктопаразиты. Фауна, биология и практическое значение. Вып 3. Материалы к познанию фауны и флоры СССР. МОИП. Новая серия. Отдел зоологический. М., 1956. Вып. 34. С. 177—180
 Исследования млекопитающих в Зоологическом институте РАН // Laboratory of Theriology, Zoological Institute, Russian Academy of Science, 2011 (Last modified: 04.07.2013).
 Тихонова Е. П. Предварительное описание личных фондов А. И. Аргиропуло и Б. С. Виноградова, хранящихся в Научном Архиве Зоологического института РАН // Миллеровские чтения: к 285-летию Архива РАН: Научная конференция с международным участием. — Санкт-Петербург, 23-25 апреля 2013 г. С. 397—402.
 Павлинов И. Я. Систематика современных млекопитающих. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. — 297 с. — ISSN 0134-8647.
 Слепкова Н. В. Выставка к 65-летию Победы в Зоологическом музее Зоологического института РАН // Историко-биологические исследования. — 2010. — Том 2, № 4. — С. 97-105.
 Musser, G. G., M. D. Carleton. Superfamily Muroidea // Mammal Species of the World a Taxonomic and Geographic Reference / D. E. Wilson and D. M. Reeder (eds.). Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2005. P. 894—1531.

Комментарии

Примечания

Ссылки 

Палеонтологи СССР
Териологи СССР
Сотрудники Зоологического института РАН
Четвертичники СССР
Паразитологи СССР
Энтомологи СССР
Жертвы блокады Ленинграда